Па́мятник Махтумкули Фраги — памятник туркменскому поэту, мыслителю, философу, классику туркменской литературы Махтумкули в городе Астрахань. Расположен в сквере «Студенческий» напротив Астраханского государственного университета в Ленинском районе.

История 
Памятник установлен по предложению губернатора Астраханской области Александра Жилкина.

Проект памятник выполнен известным туркменским скульптором Сарагтом Бабаевым и был передан Астрахани в дар.

Памятник был открыт 15 мая 2009 года при участии губернатора Астраханской области Александра Жилкина, делегацией Туркменистана во главе с министром культуры Гулмыратом Мырадовым, а также представителей туркменской диаспоры.

Примечания 

Астрахань
Махтумкули
Здания и сооружения, построенные в 2009 году в России
Скульптуры 2009 года
Скульптуры по алфавиту
2000-е годы в Астраханской области
2009 год в Астраханской области